Электронная лавина - это процесс, при котором ряд свободных электронов в пропускающей среде подвергаются сильному ускорению электрическим полем и впоследствии сталкиваются с другими атомами среды, тем самым ионизируя их (ударная ионизация). Это высвобождает дополнительные электроны, которые ускоряются и сталкиваются с другими атомами, высвобождая больше электронов — цепная реакция.

Электрические разряды